Гомунице:

 Гомунице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство.
 Гомунице — промежуточная товарно-пассажирская железнодорожная станция в селе Гомунице в гмине Гомунице.